Nuragus steht für:

 Nuragus (Sardinien), einen Ort auf Sardinien
 Nuragus (Rebsorte), eine Rebsorte